Чурираре има више значења:

 Чурираре (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Чурираре (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику